Come erba cimicina sono note alcune piante:
coriandolo
geranium robertianum